

Мирнівська сільська рада — сільське поселення, Благоварський район, Башкортостан

Мирнівська сільська рада — сільська рада, Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Мирнівська сільська рада — сільська рада, Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Мирнівська сільська рада — сільська рада, Миколаївська область, Вітовський район
 Мирнівська сільська рада — сільська рада, Одеська область, Кілійський район

Див. також 
 Мирненська сільська рада